Lubień (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Klein-Polen, in powiat Myślenicki
Lubień (Klein-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
Lubień (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen